Чимбора́со:
 Чимборасо — вулкан в Эквадоре.
 Чимборасо — провинция в Эквадоре.
Чимборасо — город в Барбадосе.